Güinope kan syfta på:

Honduras 

 Güinope (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Güinope (ort), Departamento de El Paraíso,